La Serie B 1975-1976 è stata la 44ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 28 settembre 1975 e il 20 giugno 1976 e conclusa con la vittoria del , al suo quinto titolo.

Capocannonieri del torneo sono stati Giuliano Musiello () e Roberto Pruzzo (Genoa) con 18 reti a testa.

Stagione

Avvenimenti
Il campionato prese il via il 28 settembre 1975. Dopo l'iniziale parentesi della , sola al comando della graduatoria dopo due gare, l'attenzione si focalizzò su un gruppo di numerose squadre che, per tutta la durata del campionato, si alternarono al comando della classifica. A due gare dalla conclusione  e  andarono in vetta, e vincendo le gare restanti guadagnarono il visto per la massima serie: più difficoltoso invece fu il cammino del , costretto a ripetere lo scontro diretto con il  (rinviato a causa di una decisione del Giudice Sportivo, che scoprì alcune irregolarità nella terna che diresse l'incontro del 18 aprile, tra cui vi era un guardialinee che, pur possedendo un regolare tesserino, era stato radiato dall'AIA molto tempo prima) e a affrontare l'ultima gara del campionato (in cui prevalse solamente al novantesimo) nell'arco di tre giorni.

Grazie ad un girone di ritorno di alto livello,  e  ottennero la salvezza, mentre le deludenti  e  faticarono per staccare un  che, in vantaggio sulle altre concorrenti a cinque gare dal termine, perse tutte le partite rimanenti accompagnando nella discesa in terza categoria un  mai in corsa per la salvezza e la Reggiana.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie A 1976-1977.
      Retrocessa in Serie C 1976-1977.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali
Maggior numero di vittorie: Catanzaro (16)
Minor numero di sconfitte: Genoa, Novara (7)
Migliore attacco: Genoa (57)
Miglior difesa: Catanzaro, Foggia (23)
Miglior differenza reti: Genoa (+24)
Maggior numero di pareggi: Novara (21)
Minor numero di pareggi: Avellino (8)
Maggior numero di sconfitte: Reggiana (19)
Minor numero di vittorie: Reggiana (5)
Peggior attacco: Brindisi (20)
Peggiore difesa: Piacenza e Reggiana (50)
Peggior differenza reti: Reggiana (-19)

Individuali

Classifica dei marcatori

Note

Bibliografia 
 
 Autori Vari, La Raccolta completa degli Album Panini, 1ª ed. Panini per La Gazzetta dello Sport, 2005.

Collegamenti esterni 
Campionato 1975-76 su Webalice Catanzaro.

Calcio nel 1975
Calcio nel 1976
1975